Тере́за, Терезия, Тереса (Teresa, Theresa, Therese, Thérèse) — женское имя.

Происхождение и значение имени не ясно. Возникает оно на Пиренейском полуострове в поздней античности. Возможно, оно происходит от греческого θερίζω (therízō) «собирать урожай» или от θέρος (theros) «лето». Впервые упоминается в форме Teràsia, аристократки 4 века н. э. (муж — св. Павлин Ноланский). Популярностью это имя за пределами Испании обязано святой Терезе Авильской, а затем другим святым этого имени.

Святые 
Наиболее известные:
 Тереза Авильская (1515—1582) — католическая святая, мистик, учитель церкви.
 Тереза из Лизье (1873—1897) — католическая святая, учитель церкви.
 Мать Тереза (1910—1997) — католическая святая, основательница Ордена милосердия.
Прочие см.: Святая Тереза

Монархия 
 Тереза Леонская (1080—1130) — графиня Португалии.
 Тереза Леонская — испанская принцесса 12 века
 Тереза Португальская (графиня Фландрии) (1157—1218)
 Тереза Португальская (королева Леона) (1178—1250)
 Тереза Гил де Видауре — испанская аристократка 13 века
 Тереза д’Энтенса (1300—1327) — графиня Урхельская, жена Альфонсо IV Арагонского
 Тереза Сампсония — «черкесская княжна» из государства Сефевидов в Иране. Супруга Роберта Ширли, английского путешественника эпохи Елизаветы I. Родственница шаха Аббаса Первого.
 Тереза Бенедикта Баварская (1725—1743) — принцесса
 Тереза Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1728—1778) — принцесса из дома Вельфов, аббатиса Гандерсгеймского монастыря.
 Тереза Французская (1736—1744) — французская принцесса, дочь Людовика XV
 Тереза Мекленбург-Стрелицкая (1773—1839) — герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, супруга князя Карла Александра Турн-и-Таксиса.
 Тереза Саксен-Гильдбурггаузенская (1792—1854) — жена Людвига I, короля Баварии.
 Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская (1822—1889) — императрица Бразилии
 Тереза Саксен-Альтенбургская (1823—1915) — принцесса Саксен-Альтенбургская
 Тереза Саксен-Альтенбургская (1836—1914) — принцесса Саксен-Альтенбургская, в замужестве — принцесса Шведская и Норвежская.
 Тереза Баварская (1850—1925) — принцесса, путешественница
 Тереза Лихтенштейнская (1850—1938) — принцесса Лихтенштейна, в браке — принцесса Баварская.
См. также:
 Мария Тереза
 Мария Терезия (значения)

Прочее 
 Тереза Кристина — современный бразильский политик

В искусстве 
 Тереза-философ — эротический роман 18 века
 Тереза Батиста, уставшая воевать — роман Жоржа Амаду
 Мечтающая Тереза — картина Бальтюса
 фильмы:
 Тереса (телесериал, 1959)
 Тереза (фильм, 1986)
 Тереза-Пятница
 Тереза и Изабель
 Тереза — воровка

См. также 
 Орден Терезы
 Тереса